Il doppio del Royal Bank of Scotland Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Treat Conrad Huey e Harsh Mankad hanno battuto in finale Ilija Bozoljac e Dušan Vemić 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Santiago González /  Travis Rettenmaier (primo turno)
 Ilija Bozoljac /  Dušan Vemić (finale)

 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (campioni) 
 Lester Cook /  David Martin (semifinali)

Tabellone

Note 
 
 

Royal Bank of Scotland Challenger 2009